Haddeby steht für:

 die historische Siedlung Haithabu
 das Amt Haddeby
 Haddeby (Busdorf), einen Ortsteil von Busdorf im Kreis Schleswig-Flensburg in Schleswig-Holstein